Ноллис — фамилия. Известные носители:
 Ноллис, Екатерина
 Ноллис, Летиция